Ukrayinske Telebachennia – 3 – canale televisivo della Nacional'na Telekompanija Ukraïny
 Unreal Tournament 3 – videogioco